DHZ steht für:

 Deutsche Handwerks Zeitung, deutsches Wirtschaftsblatt
 Deutsche Handelszentrale, deutsches Unternehmen, siehe Minol #Geschichte
 Deutsche Hochschul-Zeitung, Studentenzeitung, siehe Deutscher Hochschulring #Entwicklung
 Deutsches Herzzentrum, Namensbestandteil von Kliniken, siehe Herzzentrum
 Deutsches HörZentrum, Abteilung der Medizinischen Hochschule Hannover, siehe Thomas Lenarz #Wirken
 Der Hessische Zahnarzt, Mitteilungsorgan, siehe Landeszahnärztekammer Hessen #Demokratische Verfassung

Abkürzung